Gschwendner ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Gschwendner (1954–2010), deutscher Unternehmer
 Rudolf Gschwendner (* 1857), deutscher Verwaltungsjurist und Bezirksoberamtmann

Gschwendner steht für

 TeeGschwendner, deutsches Handelsunternehmen für Tee mit Sitz in Meckenheim bei Bonn

Siehe auch:
 Gschwend (Begriffsklärung)
 Gschwendtner